Флаг муниципального образования Нады́мский район Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 декабря 2007 года решением районной Думы муниципального образования Надымский район № 156 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3811.

Флаг муниципального образования Надымский район — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами, служащий символом единства территории и населения района, прав органов местного самоуправления района и являющийся — наряду с гербом — официальным символом муниципального образования Надымский район. Флаг разработан на основе герба муниципального образования Надымский район, внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 429.

Описание 

Флаг муниципального образования воспроизводит символику герба муниципального образования и представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины как 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция гербового щита муниципального образования, при этом сине-голубая (верхняя) полоса относится к зелёной (нижней) как 2:1, радиус красного полукруга — 7/15 ширины флага; высота белой фигуры с сине-голубым огнём внутри составляет 3/8 ширины полотнища, а ширина этой эмблемы — 3/10 длины полотнища.

Оборотная сторона флага района является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Допускается воспроизведение изображения флага:
 — в виде цветных или чёрно-белых (монохромных), объёмных или графических изображений, а также с применением условной геральдической штриховки (шафировки);
 — любых размеров, в различной технике исполнения и из различных материалов.

При чёрно-белом (монохромном) воспроизведении флага с применением условной геральдической штриховки (шафировки):
 — сине-голубой цвет передаётся штриховкой горизонтальными линиями;
 — зелень передаётся штриховкой из диагональных линий, идущих сверху слева — вправо вниз (при виде от зрителя);
 — красный цвет передаётся штриховкой вертикальными линиями;
 — белый цвет графически не передаётся (оставляется без всякой штриховки).

Обоснование символики 
Верхнее и нижнее полукружья флага в национальной ненецкой мифологии символизируют два круга жизни — небесный и земной. Небесный — это справедливость, добро, память предков. Земной же олицетворяет человеческую сущность. Факел о трёх языках пламени отображает главное богатство недр Надымского района — газ, как бы согревающий изнутри жилище ненцев — чум, увенчанный оленьими рогами.

Красный цвет верхнего полукружья — символ солнца, жизнеутверждающей силы и красоты.

Голубой цвет символизирует честь, славу, истину и добродетель.

Зелёный цвет — богатую сибирскую природу и здоровье.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства и мира.

См. также

Примечания 

Флаг
Флаг